Marzagão ist der Name folgender Orte:

 Marzagão (Goiás), Gemeinde im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Marzagão (Carrazeda de Ansiães), Gemeinde im Kreis Carrazeda de Ansiães, Portugal